Села:
 Володимиро-Іллінка — колишня назва села Апрелівське (Кіровоградська область, Бобринецький район)
 Володимиро-Іллінка — колишня назва села Чумацький Шлях (Херсонська область, Новотроїцький район)